Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 17-es, továbbá 17A, illetve M17-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 17-es villamos (Budapest)
 17A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 17-es villamos (Prága)

Németország 

 M17 (Berlin)

 17-es villamos (München)